Sentiments (album Ewy Małas-Godlewskiej)
 Sentiments (album Julii Marcell)